Alžbětin most (maďarsky Erzsébet híd) je most přes řeku Dunaj v Budapešti, hlavním městě Maďarska. Ocelový visutý most patří k nejnovějším mostům ve městě. Původně sloužil silničnímu i tramvajovému provozu. Dnes je pouze silniční.

Most je dlouhý 290 m a je pojmenován po Alžbětě Bavorské, známé také jako Sissi, choti rakousko-uherského císaře Františka Josefa; nedaleko mostu je v parku umístěna její bronzová socha.

Historický vývoj 

Most byl vystavěn mezi lety 1897 a 1903, spojil Pešť s Budínem při úpatí Gellértova vrchu. Byl bohatě zdobený. Ve své původní podobě se však dočkal jen druhé světové války; roku 1945 jej zničili ustupující Němci. Během obnovy země však nemohl již být vybudován z finančních důvodů stejně okázale, jako tomu bylo na začátku století. Nahradila jej tedy současná moderní bílá konstrukce; opět se začalo stavět roku 1961, s dokončením o tři roky později. Vzhledem k nárůstu motorizace v posledních letech, ukázala se prudká devadesátistupňová zatáčka z Pešťské strany jako velký problém; docházelo tu k mnoha smrtelným nehodám. Od roku 2004 proto v jednom směru (z bývalého Budína) byla povolená rychlost snížena na 40 km/h.

Externí odkazy 
 

 Fotografie starého mostu a jeho znovupostavení v 60. letech minulého století (maďarsky)

 

Mosty v Budapešti
Mosty přes Dunaj
Visuté mosty
Ocelové mosty
Postaveno v Maďarsku 1903
Zaniklo 1945
Postaveno v Maďarsku 1964